Кальтаниссетта (, ) — коммуна в Италии, в регионе Сицилия, в провинции Кальтаниссетта.

Население составляет 60 157 человек (2008 г.), плотность населения — 145 чел./км². Занимает площадь 416 км². Почтовый индекс — 93100. Телефонный код — 0934.

Покровителем коммуны почитается Архангел Михаил. В коммуне также особо почитают Крест Господень. Празднование 29 сентября и в Великую пятницу.

Демография 
Динамика населения:

Города-побратимы 
  Рочестер, США (1965)
  Читтанова, Италия (2008)
  Севилья, Испания (2011)

Известные уроженцы 
Россо ди Сан-Секондо, Пьер Мария (1887—1956) — писатель, журналист и драматург.

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.caltanissetta.it

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта
 Национальный институт статистики

Кальтаниссетта